

Patronyme 

 Louis de Carrières (1662-1717), prêtre de l'Oratoire ;
 Jean-Thomas Hérissant des Carrières (1742-1820), grammairien et littérateur français ;
 François Carrière (1749-1841), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis Chrétien Carrière (1771-1813), militaire français ;
 Élie-Abel Carrière (1818-1896), horticulteur et botaniste français ;
 Louis Carrière (1833-1919), magistrat militaire pendant l'affaire Dreyfus ;
 Auguste Carrière, (1838-1902), linguiste, grammairien et historien français ;
 Eugène Carrière (1849-1906), peintre symboliste et lithographe français ;
 Ernest Carrière (1858-1908), peintre et céramiste français, frère d'Eugène ;
 Eva Carrière (1884-1943), médium et spiritiste française ;
 Jean-René Carrière (1888-1982), peintre et sculpteur français ;
 Joseph Médard Carrière (1902-1970), chercheur et universitaire franco-ontarien ;
 Anne-Marie Carrière (1925-2006), actrice, humoriste et chansonnière française ;
 Jean Carrière (1928-2005), écrivain français ;
 Jean-Claude Carrière (1931-2021), écrivain et scénariste français ;
 Alain Carron de La Carrière (1932-2016), prêtre dominicain et producteur français ;
 Marcel Carrière (1935-), réalisateur et scénariste français ;
 Anne Carrière (1944-), éditrice française ;
 Mathieu Carrière (1950-), acteur allemand ;
 Bruno Carrière (1953-), réalisateur, directeur de la photographie et scénariste canadien ;
 Mareike Carrière (1954-2014), actrice, porte-parole et traductrice allemande ;
 Éric Carrière (1957-), humoriste membre du duo comique Les Chevaliers du fiel ;
 Christophe Carrière (1964-), journaliste, écrivain et critique de cinéma français ;
 Christine Carrière (1969-), réalisatrice et scénariste française ;
 Stephen Carrière (1972-), écrivain et éditeur français ;
 Éric Carrière (1973-), footballeur français.

Toponyme 

 Saint-Marc-des-Carrières, ville canadienne du Québec ;
 Saint-Même-les-Carrières, commune française de la Charente ;
 Carrières-sous-Poissy, commune française des Yvelines ;
 Courson-les-Carrières, commune française de l'Yonne ;
 Carrières-sur-Seine, commune française des Yvelines ;
 Carrière de la Gombe, exploitation de grès belge ;
 Carrières de gravelle, cavité souterraine française de l'est de Paris ;
 Carrière, quartier réservé aux personnes de confession judaïque établies en Provence, dans certaines villes du Comtat-Venaissin avant la Révolution française.

Titres 

 La Carrière de Suzanne (1963), film français d'Éric Rohmer :
 Carrières, émission hebdomadaire sénégalaise.

Autres 

 Bachelor universitaire de technologie en carrières juridiques, formation française des techniciens du droit ;
 Inspection générale des carrières, administration de contrôle. 
 Éditions Anne Carrière (1993-), maison d'édition française ;
 Carrière, lieu d'où sont extraits des matériaux de construction ;
 Carrière, évolution dans une profession ;
 Carrière, grand terrain d’équitation en plein air.

Patronyme français